Мухаммед Саид-паша — египетский вице-король.
 Мегемет Саид-паша — турецкий политический деятель.
 Саид-паша (правитель Ирака) — правитель Ирака из мамлюкской династии.